KLP steht als Abkürzung für:

 Kosten- und Leistungsplanung, ein Mittel zur Ermittlung des Personalbedarfs in der öffentlichen Verwaltung
 Kurd-Laßwitz-Preis, ein deutscher Science-Fiction-Literaturpreis
 Kernlehrplan, eine schulfachbezogene Vorgabe des nordrhein-westfälischen Schulministeriums zu Bildungsstandards im Unterricht
 Kulturelle Landpartie, eine mehrtägige Kulturveranstaltung im Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Kernel Live Patching bezeichnet die Fähigkeit des Linuxkernels, im laufenden Betrieb Sicherheitslücken im Kernel zu schließen. 

KlP steht als Abkürzung für:

 Der kleine Pauly, eine umfassende Enzyklopädie der Antike

KLP